Lista Swadesh de 207 cuvinte în limbile română, croată și sârbă.

Prezentare 

Elaborată de lingvistul american Morris Swadesh ca instrument de studiu al limbilor, lista cuprinde un lexic de bază presupus a exista în toate limbile. Există mai multe versiuni ale listei, principalele fiind:

 o listă de 207 cuvinte, dintre care nu toate se găsesc în toate limbile (de exemplu „șarpe” și „zăpadă”);
 o versiune redusă de 100 de cuvinte:

Lista aceasta nu trebuie considerată ca un lexic elementar ce ar permite comunicarea cu vorbitorii limbilor tratate, ci doar ca o posibilitate de a lua un prim contact cu acestea și de a le compara.

Pentru detalii, a se vedea articolul Listă Swadesh.

Lista

Observații 

 Cuvintele scrise cu caractere aldine figurează și în lista de 100 de cuvinte.
 Variantele din aceeași celulă ce apar una sub alta sunt echivalente cu variantele corespunzătoare din coloana de alături.
 Deși limba sârbă se scrie și cu alfabetul latin, aici se folosește numai alfabetul chirilic.
 Cu toate că normele limbii sârbe standard admit și pronunțarea (i)jekavski, aici se dă numai pronunțarea ekavski.
 Se dă numai o singură formă a substantivelor, pronumelor și adjectivelor: cea de nominativ masculin singular.
 În cazul verbelor se dă numai forma lor de imperfectiv.
 La adjective se dă numai forma scurtă (nedefinită).

Surse 

 ,  dict.com LINGEA, Francusko-srpski (dicționar francez-sârb, sârb-francez) (accesat la 2 septembrie 2018)
  Hrvatski jezični portal (HJP) (Portal lingvistic croat) (accesat la 2 septembrie 2018)

Vezi și 

Limba croată
Limba sârbă
Diasistemul slav de centru-sud
Limba sârbocroată

Croată